Nils Sture kan syfta på:

Nils Sture (1300-talet)
Nils Bosson (Sture)  (c:a 1426–1494), en svensk riddare och riksråd 
Nils Stensson Sture (1512–1527),  son till riksföreståndaren Sten Sture den yngre; den s.k. Daljunkern († 1528) utgav sig för att vara Nils Sture
Nils Svantesson Sture (1543–1567), en svensk diplomat och en av adelsmännen som mördades i Sturemorden